Симона де Силвестро (Simona de Silvestro) е швейцарска автомобилна състезателка, родена на 1 септември 1988 г. в Тун.

През 2017 г. се състезава в австралийския Суперкарс чемпиъншип с отбора на Нисан Моторспорт. Започва кариерата си с картинг състезания, участвала е още в Индикар, Формула Е, където през сезон 2015/16 се превръща в първата жена, спечелила точки в шампионата, Чамп Кар атлантически шампионат, където през 2008 г. става едва втората жена след Катрин Ледж, спечелила старт от сериите, Формула БМВ, Формула Рено и др.

Статистика 

Бележки:
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Швейцарски автомобилни състезатели
Автомобилни състезателки
Швейцарски спортистки